Sammer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Klaus Sammer (né en 1942), joueur allemand de football
Markus Sammer (né en 1988), bobbeur autrichien
Matthias Sammer (né en 1967), joueur allemand de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme